Hečko je priimek več oseb:
 František Hečko, slovaški pisatelj (1905-1960)
 Vítàzoslav Hečko, slovaški pisatelj (1919-1972)